W hagiografii istnieje podział na świętych o imieniu Szymon i Symeon będącego oboczną formą pierwszego imienia. Między ponad dwudziestu świętymi znajdują się:

 Symeon z Jerozolimy (starzec jerozolimski) – postać biblijna
 Symeon (postać biblijna)
 Symeon bar Sabba (?- 341) – biskup, katolikos Seleucji i Ktezyfontu
 Symeon (pustelnik) (IV wiek) – eremita
 Symeon z Metzu (IV wiek) – biskup
 Symeon Słupnik Starszy  (390-459) – asceta chrześcijański, pierwszy słupnik
 Symeon Słupnik Młodszy  (520-592) – pustelnik, asceta
 Symeon z Emezy (Symeon Salos – Szaleniec) (VI wiek) – mnich
 Symeon Słupnik (wyznawca) (?-840)
 Symeon (archimandryta) (?-842)
 Symeon Metafrastes (?-898) – pisarz i hagiograf
 Symeon z Polirone (?-1016) – mnich i pustelnik
 Symeon Nowy Teolog (949-1022) – ihumen, pisarz
 Symeon z Trewiru (?-1035) – rekluz
 Symeon Serbski Miroblita (ok. 1113-1200) – żupan Raszki
 Symeon z Tesaloniki (Symeon z Syrakuz) (?-1429) – arcybiskup, pisarz

Zobacz też 

 Błogosławiony Symeon

Bibliografia 
 Henryk Fros SJ, Franciszek Sowa: Księga Imion I Świętych (Tom 5). WAM Kraków.